Виктор Иванович Оловянишников (1874 — 28 сентября 1932, ) — почётный гражданин, издатель и редактор журнала «Светильник», содиректор Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья».

Родился в семье Ивана Порфирьевича и Евпраксии Егоровны (урожденной Горошковой) Оловянишниковых, проживавших в Москве, в доме госпожи (вдовы) Молчановой, в доме № 10 на Покровке.

В 1891 году окончил Московское реальное училище.

В семейном бизнесе Виктор Иванович Оловянишников «курировал» находившуюся в составе Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья» московскую фабрику церковной утвари. На международной выставке в Турине в 1911 году фабрика получила сразу четыре «Гран-при» и специальную награду «За сотрудничество», а её художественный руководитель С. И. Вашков получил золотую медаль; В. И. Оловянишников был отмечен почётным дипломом.

В 1913 и 1917 годах избирался гласным Московской городской думы. Московский домовладелец (1903—1916): Малая Дворянская улица, улица Покровка (д. 10), Покровский бульвар (дд. 2/4 и 4), Хохловский переулок (д. 4/17). Был ктитором церкви Троицы Живоначальной на Грязех у Покровских ворот.

Похоронен на Ново-Девичьем кладбище в Москве (4-й участок)

Сын, Виктор Викторович Оловянишников (16 августа 1899, Москва — 12 апреля 1959, Париж), жил в эмиграции во Франции, в Париже; похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Комментарии

Источники 

Родившиеся в 1874 году
Умершие в 1932 году
Умершие в Москве
Выпускники Первого Московского реального училища
Гласные Московской городской думы